Ypiranga steht für:

 Ypiranga (Schiff), deutsches Kombischiff
 Empresa Aeronáutica Ypiranga, ehemaliges brasilianisches Luftfahrtunternehmen

 zahlreiche Fußballvereine in Brasilien mit den Namen: 
 CA Ypiranga (São Paulo)
 EC Ypiranga (Bahia)
 Sociedade Esportiva Ypiranga FC (Pernambuco)
 Ypiranga Clube (Macapá)
 Ypiranga EC (Porto Velho)
 Ypiranga Esporte Clube Nazaré (Bahia)
 Ypiranga FC (Erechim)
 Ypiranga FC (Macaé) (Rio de Janeiro)
 Ypiranga FC (Niterói) (Rio de Janeiro)
 Ypiranga FC (Porto Alegre)
 Ypiranga FC (São Francisco do Sul) (Santa Catarina)
 Ypiranga FC (Valença) (Bahia)